Lotichius est la forme latinisée du nom de famille Lotz, parfois traduit en français sous la forme Lotich. Il peut désigner divers membre d'une même famille de lettrés et réformateurs allemands :

 Christian Lotichius (1530-1568), vice-abbé du monastère de Schlüchtern et neveu de l'abbé Petrus Lotichius.
 Johann Peter Lotichius (1598-1669), humaniste et historiographe allemand, petit-neveu de Christian et neveu de Peter.
 Petrus Lotichius (1501-1567), abbé de l'abbaye de Schlüchtern, oncle de Christian.
 Petrus Lotichius Secundus (1528-1560), lettré et poète, neveu de l'abbé Petrus, frère de Christian et oncle de Johann Peter.